Hinterwies ist der Ortsname von

 Hinterwies (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hinterwies (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern